Zimowitowate (Colchicaceae) – rodzina roślin jednoliściennych. Obejmuje 15 rodzajów z 255 gatunkami. Występują one na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Ameryki Południowej w strefie klimatu tropikalnego i umiarkowanego. Bardzo zróżnicowane są zwłaszcza w Afryce. Należą tu rośliny lądowe, będące zielnymi bylinami.

Z powodu toksycznych alkaloidów rośliny z tej rodziny nie są zjadane ani przez ludzi, ani przez inne zwierzęta, a podziemne organy spichrzowe obfitują w skrobię. Kolchicyna wykorzystywana jest w medycynie oraz do zaburzania procesu segregacji chromosomów podczas podziału komórki i uzyskiwania w ten sposób roślin poliploidalnych. Liczne gatunki uprawiane są jako rośliny ozdobne, zwłaszcza z rodzajów: jagodowiec Uvularia, parnik Disporum, zimowit Colchicum, glorioza Gloriosa i sandersonia Sandersonia.

Morfologia 

 Organy podziemne Pod ziemią wykształcają cebule, bulwy i kłącza. 
 Łodygi Prosto wzniesione, czasem pnące, pełne, na przekroju obłe, zwykle zielne, wyjątkowo nieco drewniejące (Kuntheria). 
 Liście Z nerwacją równoległą, całobrzegie, jajowate do równowąskich, ułożone skrętolegle, często dwurzędowe (wyrastające w jednej płaszczyźnie), rzadko naprzeciwległe do okółkowych. U nasady pochwowate, siedzące, czasem obejmujące łodygę. Wierzchołek zaostrzony, czasem (u gatunków pnących) wyciągnięty w organ czepny.
 Kwiaty Pojedynczo wyrastają na szczycie łodygi lub w kątach liści, ewentualnie zebrane są w kwiatostany tworzące szczytowe grona, wierzchotki i baldachy. Kwiaty są promieniste, trzykrotne, okazałe, obupłciowe (rzadko jednopłciowe u Wurmbea). Listki okwiatu niezrośnięte (rzadziej nieco zrośnięte u nasady), barwne, z miodnikami u nasady. Pręciki w dwóch okółkach po trzy. Słupek trzykrotny, ze zrośniętych owocolistków, górny, z pojedynczą szyjką lub z trzema szyjkami. Znamię główkowate lub trójdzielne.
 Owoce Torebki, rzadziej jagody (u Disporum). Nasiona zwykle kuliste (jajowate u Wurmbea).

Systematyka 
Ujęcie systematyczne rodziny było bardzo zmienne. Przez długi czas rośliny tu współcześnie zaliczane włączane były do szeroko ujmowanej rodziny liliowatych Liliaceae. Po podziale tej rodziny na szereg mniejszych przez długi czas trwały roszady między nimi. Do Colchicaceae przeniesiono rodzaje z wyróżnianej w niektórych ujęciach rodziny Uvulariaceae. Z Convallariaceae przeniesiono część gatunków Disporum (część włączona została do rodzaju Prosartes). Liczne zmiany nastąpiły w podziale na rodzaje, kilka dawniej wyróżnianych rodzajów włączono do rodzaju zimowit Colchicum.

Rodzina ostatniego wspólnego przodka miała z siostrzaną rodziną krasnolicowatych Alstroemeriaceae około 64 miliony lat temu.

 Pozycja systematyczna i relacje filogenetyczne w obrębie liliowców według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2014)

 Rodzaje zgodnie z podziałem systematycznym rodziny według Angiosperm Phylogeny Website
 podrodzina Uvularioideae A. Gray (dawniej w randze plemienia Uvularieae Meisner):
 Disporum Salisb. ex G.Don – parnik
 Uvularia L. – jagodowiec
 podrodzina Burchardioideae
 plemię Burchardieae J. C. Manning & Vinnersten:
 Burchardia R. Br.
 plemię Tripladenieae Vinnersten & J. C. Manning:
 Kuntheria Conran & Clifford
 Schelhammera R.Br.
 Tripladenia D.Don
 podrodzina Colchicoideae Burmeister
 plemię Colchiceae Reichenbach:
 Colchicum L. – zimowit
 Gloriosa L. – glorioza
 Hexacyrtis Dinter
 Ornithoglossum Salisb.
 Sandersonia Hook. – sandersonia
 plemię Iphigenieae Hutchinson:
 Camptorrhiza Hutch.
 Iphigenia Kunth
 plemię Anguillarieae D. Don:
 Baeometra Salisb. ex Endl.
 Wurmbea Thunb.

Przypisy